Jaakonaho est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1882-1964), coureur cycliste finlandais
 (né en 1970), guitariste finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois